Xenasmatella — рід грибів родини Xenasmataceae. Назва вперше опублікована 1966 року.

Класифікація 
До роду Xenasmatella відносять 33 види:

Примітки

Джерела 

 Oberwinkler, F. 1965. Primitive Basidiomyceten. Revision einiger Formenkreise von Basidienpilzen mit plastischer Basidie. Sydowia. 19(1-6):1-72 - P.28

Роди грибів